Die Prva Crnogorska Liga 2016/17 war die elfte Spielzeit der höchsten montenegrinischen Fußballliga. Die Saison begann am 6. August 2016 und endete am 27. Mai 2017. Titelverteidiger war FK Mladost Podgorica.

Modus 
Die zwölf Mannschaften traten in je drei Runden gegeneinander an, sodass 33 Spieltage zu absolvieren waren. Die Teams, die nach 22 Spielen die ersten sechs Plätze belegten, hatten zusätzlich sechs Heimspiele, die Teams auf den unteren sechs Plätzen noch fünf Heimspiele.

Wegen der Reduzierung in der folgenden Saison auf zehn Vereine stiegen die letzten drei Teams direkt ab. Die Mannschaften auf den Plätzen Acht und Neun spielten in der Relegation um den Klassenerhalt.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Relegation 
Die Spiele fanden am 31. Mai und 4. Juni 2017 statt.

|}
Alle Vereine blieben in ihren jeweiligen Ligen.

Torschützenliste

Weblinks 
 Homepage des Montenegrinischen Fußballverbands (bosnisch)
 Ausführliche Statistiken auf rsssf.com (englisch)
 Ergebnisse und Tabellen der Prva Crnogorska Liga
 Info zum Punktabzug für FK Zeta Golubovci

Einzelnachweise 

2016
Fußballsaison 2016/17